Europamesterskabet i curling 2010 for herre- og kvindehold var det 36. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af European Curling Federation, og A- og B-EM blev afviklet i byerne Champéry og Monthey i Schweiz i perioden 4. – 11. december 2010 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. C-EM blev spillet i Howwood, Skotland i perioden 24. – 28. september 2010, hvor fem kvinde- og syv herrehold spillede om to ledige pladser ved B-EM.

Mændenes EM-titel blev for fjerde gang i mesterskabets historie vundet af Norge, som med Thomas Ulsrud i spidsen besejrede Danmark med 5-3 i finalen. Bronzemedaljerne gik til Schweiz' forsvarende EM-sølvvindere, som besejrede Tyskland i bronzekampen. Det danske hold med Rasmus Stjerne som skipper spillede sit første internationale mesterskab for seniorer, og tangerede den hidtil bedste danske EM-præstation for herrer ved at vinde sølvmedaljer.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Sveriges hold med Stina Viktorsson som skipper, der i finalen slog Eve Muirheads hold fra Skotland med 8-6. Sejren var Sveriges 18. triumf ved EM for kvinder, men det var Stina Viktorssons første EM-titel. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som endte på femtepladsen efter fem sejre og fire nederlag i grundspillet.

Mænd 

Mesterskabet var for første gang opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Le Palladium i Champéry, mens B-turneringen blev afviklet i Installations Sportives du Verney i Monthey. C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt i Howwood i Skotland, 

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2011 i Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens nr. 8 ved A-EM spillede bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM om den sidste VM-plads.

A-EM

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

21 hold var tilmeldt B-EM, så den nyindførte regel med højst 16 deltagere ved B-EM medførte, at de syv lavest placerede hold ved sidste B-EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Howwood, Skotland den 24. – 28. september 2010, hvor Slovakiet og Hviderusland sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM rykkede op i A-gruppen, og vinderen fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2011 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8.

Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM. Holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, måtte året efter spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Rød gruppe

Blå gruppe

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede syv hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 24. – 28. september 2010 i Greenacres Curling Club i Howwood nær Glasgow i Skotland. De syv deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De to bedst placerede hold kvalificerede sig til B-EM, og spillede endvidere om C-EM-titlen i en finalekamp.

Turneringen blev vundet af Slovakiet, som i finalen besejrede Hviderusland med 10-1. Dermed gik de to hold videre til B-EM senere på året.

Grundspil

Finale

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2011. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8, Frankrig, og vinderen af B-EM, Italien. Dysten blev vundet af Frankrig med 2-1 i kampe, og dermed sikrede det franske hold sig den sidste europæiske VM-plads.

Kvinder 

Mesterskabet var for første gang opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen, mens de to bedste hold fra B-EM rykkede op i A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Le Palladium i Champéry, mens B-turneringen blev afviklet i Monthey. C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt i Greenacres i Skotland i peridoden 24. – 28. september 2010.

Holdene spillede om syv ledige pladser ved VM i 2011 i Esbjerg. De seks bedst placerede hold ved A-EM (ekskl. Danmark) kvalificerede sig direkte til VM, mens nr. 7 (ekskl. Danmark) ved A-EM spillede bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM om den sidste VM-plads. Danmark var direkte kvalificeret til VM som værtsland.

A-EM

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

Der var tilmeldt 13 hold til B-EM, men ifølge en nyindført regel var antallet af deltagende hold begrænset til 10. Derfor måtte de fem lavest placerede hold spille kvalifikation (C-EM) om de sidste to ledige pladser ved B-EM. C-EM fandt sted i Howwood, Skotland i perioden 24. – 28. september 2010, hvor Irland og Tyrkiet sikrede sig de to B-EM-pladser.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM rykkede op i A-gruppen, og vinderen fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2011 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 7 (ekskl. Danmark).

Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, blev rykket ned i C-EM, hvorfra de dog fik muligheden for at kvalificere sig til det efterfølgende B-EM. Eftersom nedrykker fra A-gruppen Holland, ikke stillede op til det efterfølgende B-EM, blev nedrykning af Irland, der sluttede som nr. 9, suspenderet.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede fem hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 24. – 28. september 2010 i Greenacres Curling Club i Howwood nær Glasgow i Skotland. De fem deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De to bedst placerede hold kvalificerede sig til B-EM, og spillede endvidere om C-EM-titlen i en finalekamp.

Turneringen blev vundet af Irland, som i finalen besejrede Tyrkiet med 11-3. Dermed gik de to hold videre til B-EM senere på året.

Grundspil

Finale

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De seks bedste hold fra A-EM (ekskl. Danmark) kvalificerede sig direkte til VM 2011. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 7 (ekskl. Danmark), Letland, og vinderen af B-EM, Tjekkiet. Dysten blev vundet af Tjekkiet med 2-1 i kampe, og dermed sikrede det tjekkiske hold sig den sidste europæiske VM-plads.

Kilder / eksterne henvisninger 
A- og B-EM
Le Gruyère European Curling Championships Champéry 2010 Switzerland  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2010 – Men  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2010 – Women  

C-EM
ECF – European Curling Championships – Greenacres, Scotland – 'C' Division 2010 – Results 
Greenacres Curling Club – European Curling Championships 'C' Division 2010 – Results  
WCF Results & Statistics – European Curling Championships "C" Division 2010 – Men  
WCF Results & Statistics – European Curling Championships "C" Division 2010 – Women

Noter 

2010
Curling i 2010
Curling i Schweiz
Sport i Champéry
Sport i Monthey